Balfa ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christine Balfa (* 1968), amerikanische Cajunmusikerin
 Dewey Balfa (1927–1992),  amerikanischer Cajunmusiker
 Will Balfa (1917–1979),  amerikanischer Cajunmusiker